Warm Springs puede hacer referencia a alguna de las siguientes localizades o zonas geográficas estadounidenses:

Warm Springs, lugar designado en el censo en California;
Warm Springs, ciudad en  Georgia;
Warm Springs, área no incorporada en Nevada;
Warm Springs, lugar designado en el censo de Oregón;
Warm Springs, lugar designado en el censo de Virginia; o
Municipio de Warm Springs, en Arkansas.